Eilandbrug (Limburg), een brug over de Oude Maas
Eilandbrug (Overijssel), een brug over de IJssel

Zie ook: Eilandsbrug, een voormalige brug in Amsterdam